Турнир Finlandia Trophy 2013 года — восемнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», состоялся в финском городе Эспоо с 4 по 6 октября 2013 года. Соревнования проходили в мужском и женском одиночном катании, танцах на льду, а также среди команд синхронного фигурного катания. Турнир среди спортивных пар в этом году не проводился.

Результаты

Мужчины

Женщины

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Танцы на льду

Синхронное фигурное катание

Примечания

Ссылки 
 Результаты и расписание 

2013 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Октябрь 2013 года
Спорт в Финляндии в 2013 году